Paul Stamets (mycoloog), Amerikaans mycoloog
Paul Stamets (Star Trek), karakter uit Star Trek: Discovery